Riedel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Riedel
 William R. Riedel